Il World Group è il più alto livello della Fed Cup 2007

Tabellone

Primo turno

Stati Uniti vs. Belgio

Russia vs. Spagna

Francia vs. Giappone

Italia vs. Cina

Semifinali

Stati Uniti vs. Russia

Italia vs. Francia

Finale

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2007